Acroniul MEP poate semnifica:

Membru al Parlamentului European (MPE) din limba engleză Member of the European Parliament
Mid Europa Partners, un fond de investiții care activează în Europa Centrală și de Est